Открытый чемпионат Окленда по теннису 2017 — 49-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и 32-й у женщин, проводящегося в новозеландском городе Окленд и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250 у мужчин и частью WTA Тура в рамках международной категории турниров у женщин.

В 2017 году турнир прошёл с 2 по 7 января у женщин и 9 по 14 января. Соревнование входило в подготовительную серию турниров к Открытому чемпионату Австралии.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Роберто Баутиста Агут
 в женском одиночном разряде —  Слоан Стивенс
 в мужском парном разряде —  Майкл Винус и  Мате Павич
 в женском парном разряде —  Элизе Мертенс и  Ан-Софи Местах

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал его прошлогодний чемпион Роберто Баутиста Агут (№ 14 в мире на тот момент), но испанец в итоге в последний момент снялся с соревнований из-за вируса желудка. В его отсутствие теннисистом с самым высоким рейтингом стал второй номер посева Джон Изнер (№ 19 в мире). Американец в четвертьфинале проиграл своему соотечественнику Стиву Джонсону. По итогу титул достался ещё одному представителю США и № 4 посева Джеку Соку. В финале он обыграл теннисиста из Португалии Жуана Соузу. В основной сетке турнира принял участие один представитель России Карен Хачанов, который проиграл уже в первом раунде.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Серена Уильямс (№ 2 в мире). Американка выбыла во втором раунде, проиграв соотечественнице Мэдисон Бренгл. Прошлогодняя чемпионка Слоан Стивенс не защищала свой титул. Победу в итоге смогла одержать Лорен Дэвис, которая в финале обыграла № 8 посева Ану Конюх. Теннисистки, представляющие США, побеждают в женском одиночном соревновании третий год подряд. В основной сетке турнира приняла участие один представительница России Анастасия Павлюченкова (№ 6 посева), которая проиграла уже в первом раунде.

В мужском парном разряде прошлогодние чемпионы Майкл Винус и Мате Павич не защищали свой титул, однако Винус принял участие в соревнованиях в паре с Робертом Линдстедтом и проиграл в первом раунде. Победу одержала пара под четвёртым номером посева Айсам-уль-Хак Куреши и Марцин Матковский. В финале они обыграли несеянную пару Скотта Липски и Йонатана Эрлиха.

Парный приз у женщин достался дуэту Кики Бертенс и Юханна Ларссон. Они обыграли в решающем матче Ренату Ворачову и Деми Схюрс. Прошлогодние победительницы турнира Элизе Мертенс и Ан-Софи Местах не защищали титул.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Джек Сок обыграл  Жуана Соузу со счётом 6-3, 5-7, 6-3.
 Сок выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Соуза сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Женщины. Одиночный турнир 
  Лорен Дэвис обыграла  Ану Конюх со счётом 6-3, 6-1.
 Дэвис выиграла дебютный титул в туре ассоциации.
 Конюх сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01=
| RD1-team01= Лорен Дэвис
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=8
| RD1-team02= Ана Конюх
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=

}}

 Мужчины. Парный турнир 
  Айсам-уль-Хак Куреши /  Марцин Матковский обыграли  Скотта Липски /  Йонатана Эрлиха со счётом 1-6 6-2 [10-3].
 Куреши выиграл 1-й парный титул в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Павич выиграл 1-й парный титул в сезоне и 18-й за карьеру в основном туре ассоциации.

 Женщины. Парный турнир 
  Кики Бертенс /  Юханна Ларссон''' обыграли  Ренату Ворачову /  Деми Схюрс со счётом 6-2, 6-2.
 Бертенс выиграл 1-й парный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Ларссон выиграл 1-й парный титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Окленда

 WTA Тур 2017 года
 Мировой тур ATP 2017 года

 Мировой тур ATP 250
 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт

 
 Профиль турнира на сайте WTA

 
 

Новая Зеландия
Теннис
Январь 2017 года
2017